Пре́мия фо́нда Антоно́вичей (, ) — ежегодная премия, вручаемая фондом Емельяна и Татьяны Антоновичей за украиноязычные литературные произведения или научные исследования. Размер премии составляет 5 тысяч долларов США.

Лауреаты премии

Литература 
 Список лауреатов в Украинской Википедии (фото).
 Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів: Штрихи до історії Фундації. Виступи і лекції лавреатів нагород Антоновичів (1982–1998). — К., 1999. — 197с. — 
 Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : матеріали до історії фундації : листування, грамоти, виступу та лекції лавреатів нагород Антоновичів (1998–2011). — Львів-Вашингтон: Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 2012

Ссылки 
 Antonovych Foundation Omelan and Tatiana Inc.

Премии